В історії України Микола Янович Азаров двічі очолював Уряд за часів Президента Януковича:
 Перший уряд Миколи Азарова: з 11 березня 2010 по 3 грудня 2012 року;
 Другий уряд Миколи Азарова: з 13 грудня 2012 по 28 січня 2014 року.

Уряди України